Continua – singolo di Dolcenera del 2005
Continua – azione dei videogiochi
Continua – dotata di continuità